Los Angeles (ze španělského pl. „andělé“) je město v Kalifornii ve Spojených státech amerických, dále může znamenat:

 Los Ángeles – město v Chile
 
 USS Los Angeles (ZR-3) – vzducholoď amerického námořnictva z roku 1924
 Třída Los Angeles –  třída amerických útočných ponorek s jaderným pohonem
 USS Los Angeles – název několika různých lodí amerického námořnictva
 Los Angeles (album, X) – album skupiny X z roku 1980
 Los Angeles (album, The Brilliant Green) – album skupiny The Brilliant Green z roku 2001
 Los Angeles (album, Flying Lotus) – album hudebníka Flying Lotuse z roku 2008